Хассан — имя собственное арабского происхождения и топоним: 

 Хассан, Аббас (род. 1985) — шведский и ливанский футболист, вратарь.
 Хассан, Али Махмуд (1919—1998) — египетский борец греко-римского стиля, серебряный призёр олимпийских игр, чемпион мира и Европы.
 Хассан, Ахмед (род. 1975) — египетский футболист, капитан национальной сборной Египта.
 Хассан, Джамиль — глава сирийского Управления разведки военно-воздушных сил и близкий советник президента Башара аль-Асада.
 Хассан, Джошуа (Джошуа Абрахам Хассан; 1915—1997) — государственный деятель Гибралтара, главный министр (1964—1969, 1972—1987)
Хассан, Маргрет (род. 1997) — южносуданская легкоатлетка.
 Хассан, Махмуд (известный также как Трезеге́; род. 1994) — египетский футболист, полузащитник.
 Хассан, Махмуд-ул (род. 1924) — пакистанский хоккеист на траве.
 Хассан, Мубашир (1922—2020) — пакистанский политик и инженер.
 Хассан, Сифан (род. 1993) — нидерландская легкоатлетка эфиопского происхождения.
 Хассан, Тамер (род. 1968) — английский актёр.
 Хассан, Юсеф (род. 1996) — катарский футболист.
 Хасан ибн Саббах (1050—1124) —государственный деятель ближнего востока. Основатель Низаритского исмаилитского государства.

Топонимы 
 Хассан — тауншип в округе Хеннепин, Миннесота, США.
 Хассан — город в индийском штате Карнатака.
 Хассан — округ в индийском штате Карнатака.

Прочее

См. также